Ditlev Vibe henviser til:

 Ditlev Vibe (gehejmeråd) (1670-1731) – dansk gehejmeråd, amtmand og oversekretær
 Ditlev Vibe (generalkrigskommissær) (1751-1834) – norsk generalkrigskommissær